Monheim steht für

 Monheim (Familie), Apotheker- und Schokoladenfabrikantenfamilie aus Aachen

Orte:
 Monheim am Rhein, Stadt im Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Monheim (Schwaben), Stadt in der Fränkischen Alb, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Monheim ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Monheim (1750–1804), deutscher Apotheker und Politiker, Bürgermeister von Aachen
 Bernd Monheim (1933–2010), deutscher Unternehmer
 Eberhard von Monheim (um 1275–vor 1362), deutschbaltischer Landmeister
 Felix Monheim (1916–1983), deutscher Geograph
 Florian Monheim (* 1963), deutscher Architekturfotograf
 Gert Monheim (* 1944), deutsch-belgischer Dokumentarfilmer und Journalist
 Heiner Monheim (* 1946), deutscher Verkehrswissenschaftler
 Irene Monheim, Geburtsname von Irene Ludwig (1927–2010), deutsche Kunst-Mäzenin
 Johann Peter Joseph Monheim (1786–1855), deutscher Apotheker, Chemiker und Politiker
 Johannes Monheim (1509–1564) deutscher Humanist und Schulrektor
 Leonard Monheim (1830–1913), deutscher Kolonialwarenhändler und Unternehmer
 Mark Monheim (* 1977), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Rolf Monheim (* 1941), deutscher Geograph und Stadtplaner
 Ursula Monheim (* 1939), deutsche Politikerin (CDU)
 Viktor Monheim (1813–1897), deutscher Apotheker, Chemiker und Botaniker

Siehe auch:
 Haus Monheim, Wohn- und Geschäftshaus der Apothekerfamilie Monheim in Aachen
 Kloster Monheim, Benediktinerinnen-Abtei in Monheim, Bayern
 Monheim-Gesetz über Gebietsänderungen im Neugliederungsraum Düsseldorf